Bartłomiej Piotrowski (ur. 1950) – polski urzędnik i działacz społeczny, wiceminister pracy, szef Krajowego Urzędu Pracy
 Bartłomiej Piotrowski (ur. 1980) – polski hokeista